Il doppio  dello  Swiss Indoors Basel 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Michaël Llodra e Nenad Zimonjić erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare insieme alla competizione. Zimonjić partecipa con Daniel Nestor. Llodra aveva deciso di partecipare con Jérémy Chardy ma per un infortunio di quest'ultimo non ha potuto prendere parte alla competizione.Zimonjić e Nestor hanno sconfitto in finale Treat Conrad Huey e Dominic Inglot per 7-5, 64-7, [10-5].

Teste di serie

  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (campioni)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (primo turno)

  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (primo turno)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (semifinale)

Wildcard

  Marco Chiudinelli /  Michael Lammer (primo turno)

  Adrien Bossel /  Henri Laaksonen (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni
 

ATP World Tour 2012
Swiss Indoors Open 2012